Osoby o tym nazwisku:
 Erazm Plewiński − polski ziemianin
 Janusz Plewiński − polski żużlowiec
 Sebastian Plewiński − polski wokalista i muzyk
 Stefan Plewiński − polski działacz społeczny, ziemianin
 Wojciech Plewiński − polski fotograf, z wykształcenia architekt